Почапинцы — топоним:

Населённые пункты

Украина 

Винницкая область
 Почапинцы — село, Жмеринский район

Тернопольская область
 Почапинцы — село, Тернопольский район

Хмельницкая область
 Почапинцы — село, Чемеровецкий район

Черкасская область
 Почапинцы — село, Лысянский район